Le tournoi de tennis d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Anastasia Pavlyuchenkova remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Vesnina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eléni Daniilídou et Jasmin Wöhr.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2010 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2010
Istanbul
2010 en Turquie
Tennis en juillet 2010
Tennis en août 2010